Desa Kaduagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaduagung (administrativ by i Indonesien, lat -6,27, long 106,49), Jawa Barat, 
 Desa Kaduagung (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 108,52), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar